Пије дел Серо има више значења:

 Пије дел Серо (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пије дел Серо (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пије дел Серо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пије дел Серо (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пије дел Серо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пије дел Серо, Ча Јуку (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пије дел Серо (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пије дел Серо (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пије дел Серо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пије дел Серо (Акатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику